Razorback steht für:
 Razorback, verwildertes Hausschwein in den Vereinigten Staaten
 Razorback (Roman), Roman des amerikanischen Autors Peter Brennan
 Razorback – Kampfkoloß der Hölle, auf dem gleichnamigen Roman basierender australischer Horror-Thriller von Russell Mulcahy (1984)

Razorbacks steht für:
 Arkansas Razorbacks, Sportmannschaften der University of Arkansas in Fayetteville, Arkansas, Vereinigte Staaten
 Ravensburg Razorbacks, deutsches American-Football-Team
 Rüsselsheim Razorbacks, deutsches American-Football-Team